Pimp kan avse:
 Pimp — slang för förmedlare av sexuella tjänster, se Hallick
 P.I.M.P. — en låt av 50 Cent